Корну има више значења:

 Корну (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Корну (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Општина Корну (Прахова), општина у округу Прахова у Румунији